Everton kan syfta på:

 Everton (Cycleurope) – ett cykelmärke
 Everton FC – en engelsk professionell fotbollsklubb i Liverpool

Geografi

Storbritannien

 Everton, Bedfordshire – en ort och civil parish i Bedfordshire, England
 Everton, Hampshire – en ort i Hampshire, England
 Everton, Nottinghamshire – en ort och civil parish i Nottinghamshire, England

USA

 Everton, Missouri – en ort i Dade County